Sears bezeichnet:

 Sears, einen US-amerikanischen Konzern
 Sears (Großbritannien), einen ehemaligen britischen Handelskonzern
 Sears Motor Car Works, einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller
 Sears (Motorrad), eine ehemalige US-amerikanische Motorradmarke
 Sears Dreadnought, ein ehemaliges US-amerikanisches Motorradmodell
 (4473) Sears, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sears (Florida)
 Sears (Kansas)
 Sears (Michigan)
 Sears (Nebraska)
 Sears Corners (New York)
 Sears Point (Kalifornien)

Personen:
 Al Sears (1910–1990), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Arron Sears (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Barnas Sears (1802–1880), US-amerikanischer baptistischer Theologe
 Barry Sears (* 1947), US-amerikanischer Biochemiker, Erfinder der Sears-Diät
 Corey Sears (* 1973), US-amerikanischer Footballspieler
 Dawn Sears (1961–2014), US-amerikanische Country-Sängerin und Songwriterin
 Djustice Sears-Duru (* 1994), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Eleonora Sears (1881–1968), US-amerikanische Tennisspielerin
 Evelyn Sears (1875–1966), US-amerikanische Tennisspielerin

 Fred F. Sears (1913–1957), US-amerikanischer Regisseur
 Freddie Sears (* 1989), englischer Fußballspieler
 Heather Sears (1935–1994), britische Schauspielerin
 Henry Sears (1870–1920), US-amerikanischer Sportschütze
 Isaac Sears (1730–1786), US-amerikanischer Politiker
 Jack Sears (1930–2016), britischer Automobilrennfahrer
 Jason Sears (1968–2006), US-amerikanischer Sänger
 Jim Sears (1931–2002), US-amerikanischer Footballspieler

 Justin Sears (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ken Sears (1933–2017), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mary Sears (* 1939), US-amerikanische Schwimmerin
 Mary Sears (Meeresbiologin) (1905–1997), Meeresbiologin
 Richard Sears (1861–1943), US-amerikanischer Tennisspieler
 Richard Warren Sears (1863–1914), US-amerikanischer Unternehmer
 Robert Sears (1884–1979), US-amerikanischer Fechter
 Robert Richardson Sears (1908–1989), US-amerikanischer Psychologe
 Sarah Choate Sears (1858–1935), amerikanische Fotografin, Malerin, Kunstsammlerin und -mäzenin
 Steven L. Sears (* 1957), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Teddy Sears (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Todd Sears (* 1975), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tommy Sears (1911–1975), englischer Tischtennisspieler
 Vic Sears (1918–2006), US-amerikanischer Footballspieler
 Willard T. Sears (1837–1920), US-amerikanischer Architekt

 Willis G. Sears (1860–1949), US-amerikanischer Politiker
 Winsome Sears (* 1964), US-amerikanische Politikerin, Soldatin und Geschäftsfrau

Siehe auch:
 Sears Tower
 Sears-Diät
 Seares